Stati Uniti d'America
 New Albany – capoluogo della Contea di Floyd, Indiana
 New Albany – città della Contea di Wilson, Kansas
 New Albany – città della Contea di Union, Mississippi
 New Albany – villaggio della Contea di Franklin, Ohio
 New Albany – borough della Contea di Bradford, Pennsylvania